Спадща́нский лес — лесной массив близ города Путивля, где в сентябре 1941 года начали боевые действия партизанские отряды С. А. Ковпака, С. В. Руднева и С. Ф. Кириленко.

18 октября 1941 года в Спадщанском лесу создан единый Путивльский партизанский отряд (командир С. А. Ковпак, комиссар С. В. Руднев, начальник штаба Г. Я. Базыма), который 19-20 октября отразил наступление батальона карателей с 5 танками. 18-19 ноября ковпаковцы отбили второе наступление карателей, а 1 декабря прорвали кольцо блокады вокруг спадщанского леса и совершили первый рейд в Хинельские леса. В феврале 1942 года отряд С. А. Ковпака, преобразованный в Сумское партизанское объединение, вернулся в Спадщанский лес и отсюда предпринял ряд рейдов по Сумщине, в результате которых в северных районах области и на прилегающей территории РСФСР и БССР создан обширный партизанский край. На его территории летом 1942 года действовало 24 отряда и 127 групп (около 18 тыс. партизан).

Решением правительства УССР Спадщанский лес в 1967 году объявлен государственным заповедником, в нём создан партизанский мемориал: немецкий танк, Музей партизанской Славы (основан в 1956), экспонаты которого рассказывают о боевом пути ковпаковцев. Восстановлен бывший партизанский укреплённый район (в том числе штабная землянка, в которой жили С. А. Ковпак, С. В. Руднев, Г. Я. Базыма и др.). На братской могиле партизан, павших в первом бою с карателями, воздвигнут памятник (скульптор А. П. Чемен). На северо-западной опушке Спадщанского леса в 1966 открыт монумент «Народные мстители» (скульптор А. А. Ивченко, архитектор Н. П. Махонько). В 1966 году в Спадщанском лесу установлен монумент «Партизанская Слава», памятными знаками обозначены места, связанные с деятельностью партизанского соединения С. А. Ковпака.
На аллее Героев установлен бюст П. П. Вершигоры.

См. также 
 Музей партизанской славы «Спадщанский лес»
 Советские партизаны
 Ковпак, Сидор Артемьевич

Примечания 

Партизанское движение во время Великой Отечественной войны
География Сумской области
Лесные массивы Украины